Молча́нов — російське прізвище.

 Молчанов Борис Якович — український політик.
 Молчанов Валерій Михайлович (1940—1973) — радянський льотчик-випробувач.
 Молчанов Василь Михайлович — Герой Радянського Союзу.
 Молчанов Владислав Володимирович (? — 2022) — солдат Національної гвардії України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Молчанов Володимир Борисович — український історик.
 Молчанов Володимир Кирилович ( 1950 р.) — російський телеведучий.
 Молчанов Володимир Миколайович — український електроенергетик.
 Молчанов Володимир Олексійович — український тренер зі стрибків у воду.
 Молчанов Гліб Михайлович — Герой Радянського Союзу.
 Молчанов Ігор Миколайович (1929—2019) — український кібернетик, фахівець у галузі прикладної математики.
 Молчанов Кирило Володимирович — російський композитор.
 Молчанов Микола Єфремович — український військовий, чотирикратний кавалер Ордену Червоної Зірки.
 Молчанов Микола Семенович — Герой Радянського Союзу.
 Молчанов Михайло Олександрович ( 1961 р.) — канадський політолог, педагог, викладач, публіцист українського походження.
 Молчанов Олександр Артемович — український учений в галузі математики.
 Молчанов Олексій Михайлович — Герой Радянського Союзу.
 Молчанов Олексій Петрович — організатор евакуації по залізниці в роки Великої Вітчизняної війни.
 Молчанов Порфирій Устинович — композитор і педагог.
 Молчанов Станіслав Віталійович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Молчанова